Scherekino () ist der Name folgender Ortschaften in Russland:

 Scherekino (Kudinzewo), eine Siedlung im Lgowski rajon in der Oblast Kursk
 Scherekino (Selekzionny), ein Dorf im Lgowski rajon in der Oblast Kursk